Farah může znamenat:

 Faráh, provincie a město v jihozápadní části Afghánistánu 

jméno
 Farah Pahlaví (* 1938), bývalá íránská císařovna
 Mohamed Farah (* 1983), britský atlet, běžec na dlouhé trati
 Nuruddin Farah (* 1945), somálský prozaik, básník, dramatik a pedagog
 Robert Farah Maksúd (* 1987), kolumbijský profesionální tenista